Шломи () - населенный пункт, расположенный в северной части Израиля, около границы с Ливаном.

История 
Город был основан в 1950 году иммигрантами из Марокко. В девяностых годах прошлого столетия активно заселялся выходцами из Советского Союза.

Город неоднократно подвергался ракетным обстрелам со стороны боевиков организации «Хезболла».
 11 мая 2005 года и 11 мая 2006 года — в день вступления Израиля в ООН;
 12 июля 2006 года — при похищении боевиками двух израильских военнослужащих (день начала Второй Ливанской войны)

Население

Примечания